Biografies:
 Ambrosi Maria Busquets Creixell (Torroella de Montgrí, 1903- 1936), monjo benet del Monestir de Montserrat 
 Ana María Busquets Nel·lo
 Anton Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm, 1876 – Calders, 1934), poeta i escriptor en llengua catalana
 Carles Busquets i Barroso (Badia del Vallès, 1967), futbolista català que jugava de porter 
 Esteve Busquets i Molas (Roda de Ter, 1908 - Barcelona, 1991), periodista i escriptor català 
 Eusebi Busquets i Conill (Barcelona, 1875 - 1962), tallista i dibuixant de planols de mobiliari 
 Feliu Vilarrúbias i Busquets (Sabadell, 1812 - 1884), advocat i alcalde de Sabadell 
 Francesc Busquets, diversos personatges 
 Guillem Busquets i Vautravers (1877-1955), arquitecte català
 Jaume Busquets i Mollera (Girona, 1904 - Barcelona, 1968), escultor i pintor català 
 Joan Busquets, diversos personatges 
 Joaquim Busquets Gruart (Sabadell, 1930 - 2011), pintor català
 Jordi Busquets, diversos personatges
 Josep Maria Busquets i Fontgibell (Montbrió del Camp, Baix Camp, 1939), pilot de motociclisme català
 Josep Maria Busquets i Galera (Manresa, ?), promotor cultural català que ha destacat en el món de la música 
 Josep Busquets, diversos personatges.
 Juli Busquets i Bragulat (Barcelona, 1932 - 2001), militar, polític i professor universitari espanyol
 Llorenç Busquets i Ventura (Girona, 1891 – Mèxic, 1966), comptable i polític català 
 Lluís Busquets, diversos personatges.
 Marçal Busquets i Torroja (Reus, 1832 - Barcelona, 1872), dramaturg i traductor català, germà de Modest Busquets 
 Maria Pilar Busquets i Medan (Les, 1937), política aranesa.
 Milena Busquets (Barcelona, 1972), escriptora catalana en castellà.
 Modest Busquets i Torroja (Reus, 1831 - Barcelona, 1880), dramaturg, germà de Marçal Busquets.
 Pere Busquets i Mensa (Barcelona, 1938 - 2001), violoncel·lista català.
 Ramon Busquets (Reus 1772 - Cocabambilla, Perú, 1864), missioner franciscà.
 Salvador Busquets i Vila (Salvador, Brasil, 1958), director de Caritas Diocesana de Barcelona des del juliol de 2014.
 Sergi Busquets i Burgos (Sabadell, 1988), futbolista català.
 Organitzacions:
 Fundació Busquets, centre residencial d'acció educativa de Terrassa (Vallès Occidental)
 Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül, entitat vinculada a les Filles de la Caritat, amb seu a Terrassa (Vallès Occidental) 
 Toponímia:
 Can Busquets, diversos indrets
 Molí d'en Busquets, molí del municipi de Castellar del Vallès
 Torre Busquets, monument al municipi de Caldes d'Estrac (el Maresme)